Международный женский теннисный турнир в Нинбо 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2013 является 4-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам серии WTA Challenger. Впервые за три розыгрыша приз разыгран без параллельных мужских соревнований.

Соревнования проходили в Нинбо с 22 по 27 сентября 2013 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Бояна Йовановски (№ 41 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Бояна Йовановски выигрывает все три своих финала на соревнованиях ассоциации.
 Чжан Шуай со второй попытки уступает в финале турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Чжань Юнжань выигрывает 2й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжан Шуай выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный женский теннисный турнир в Нинбо
 WTA 125K series

Ссылки 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Китай
Теннис
Сентябрь 2013 года
2013